Csehország
 Dlouhá Ves, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Dlouhá Ves, település a Klatovyi járásban
 Dlouhá Ves, Holčovice településrésze a Bruntáli járásban
 Dlouhá Ves, Hynčina településrésze a Šumperki járásban
 Dlouhá Ves, Rychnov nad Kněžnou településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Dlouhá Ves, Truskovice településrésze a Strakonicei járásban
 Dlouhá Ves, Vrchoslavice településrésze a Prostějovi járásban